Kontinental Hockey League 2013/2014 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den sjätte säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 4 september 2013 och avslutas den 3 mars 2014. Poängsfördelningen var den samma som för SHL: seger efter ordinarie 60 minuter gav tre poäng, seger efter förlängning (max fem minuter) eller straffar gav två poäng, förlust efter förläning eller straffar gav en poäng och förlust efter ordinarie 60 minuter gav noll poäng.

Inför säsongen utökades KHL från 26 till 28 lag i och med att nystartade HK Admiral Vladivostok från Vladivostok i Ryssland ingick i ligan och genom att KHL Medveščak Zagreb från Zagreb i Kroatien övergick från EBEL till KHL. Admiral Vladivostok gick in i den östra konferensen och Medveščak Zagreb gick in i den västra konferensen. Samtidigt flyttades Torpedo Nizjnij Novgorod från den västra till den östra konferensen. Utöver detta bytte HK Vitjaz Tjechov spelort från Tjechov till Podolsk, vilket även innebar namnbyte till HK Vitjaz Podolsk.

Divisioner
Deltagande lag säsongen 2013/2014, indelade i konferenser och divisioner.

Grundserien
Alla lag mötte varandra två gånger, en gång hemma och en gång borta, vilket gav totalt 54 matcher. Slutställning i grundserien ligger till grund för seedningen till slutspelet. De två första platserna i vardera konferens tas av respektive divisions vinnare.

Tabeller
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning, SV = Vinst efter straffar, SF = Förlust efter straffar, ÖF = Förlust efter förlängning, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Västra konferensen

Y – Divisionsvinnare; C – Grundserievinnare (Continental Cup);
BOB – Bobrovdivisionen, TAR – Tarasovdivisionen

Östra konferensen

Y – Divisionsvinnare; Z – KonferensvinnareKHA – Charlamovdivisionen, CHE – Tjernysjovdivisionen

Spelarstatistik

Poängligan
slutställning
 
SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; P = Poäng; +/– = Plus-minus; UTV = Utvisningsminuter

Slutspelet
Slutspelet startade 7 mars 2014 (med de bästa 8 lagen från vardera konferens) och avslutades den 30 april, då sista matchen spelades om Gagarin Cup. De tre första slutspelsomgångarna avgjordes hemmaplansfördel av seedningen inom konferensen. I finalen avgjordes hemmaplansfördelen av bäst placering i respektive konferens. Om de båda lagen hamnat på samma placering, avgjordes det av bästa grundserieresultat.

Spelarstatistik

Poängligan
slutställning
 
SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; P = Poäng; +/– = Plus-minus; UTV = Utvisningsminuter

Källor

Externa länkar
 khl.ru 

2014 i Kazakstan
2014 i Lettland
2014 i Ryssland
2014 i Slovakien
2014 i Tjeckien
2014 i Vitryssland
2014 i Kroatien
2014 i Ukraina
2013 i Ukraina
2013 i Kazakstan
2013 i Lettland
2013 i Ryssland
2013 i Slovakien
2013 i Tjeckien
2013 i Vitryssland
2013 i Kroatien
Ishockeysäsongen 2013/2014
2013/2014